Te Awa est une banlieue de la cité de Napier, située dans la région de la Hawke's Bay dans l’est de l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Présentation 
Il s’agit d’un mélange de petites maisons des travailleurs des chemins de fer des années 1920 , qui ont survécu au séisme de 1931 à Hawke's Bay, de maisons de style Art déco construites dans les années 1960 et 1970, avec des lotissements plus récents du .

Toponymie 
Le Ministère de la Culture et du Patrimoine de la Nouvelle-Zélande donne comme traduction : "la vallée" pour .

Éducation 
Te Awa avait :
 Te Awa School, une école primaire, publique, mixte, allant de l’année 1 à 6 avec un effectif de  en .
 , une école uni-sexe d’état  avec un effectif de .

Les résidents utilisent aussi deux autres écoles nommées :
 Napier Intermediate, une école intermédiaire, mixte, publique  avec un effectif de , qui fournit une éducation intermédiaire 
  une école secondaire uni-sexe  avec un effectif de  en

Voir aussi 

 Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Notes et références 

Ville en Nouvelle-Zélande
Napier
Hawke's Bay